Арброт:

 Арброт — город в северо-восточной Шотландии, на побережье Северного моря. 
 Арброт — шотландский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий во Втором дивизионе Шотландии.